Xilousuchus — вимерлий рід попозавроїдів з відкладень нижнього тріасу (оленекський етап) округу Фугу північно-східної провінції Шаньсі, Китай. Відомо з голотипу, IVPP V 6026, один добре збережений частковий скелет, включаючи череп. Він був знайдений у формації Хешангоу басейну Ордос, комуна Хажен. Його вперше назвав Сяо-Чун Ву в 1981 році, а типовим видом є Xilousuchus sapingensis. Ву (1981) відніс Xilousuchus до Proterosuchia. Більш детальний повторний опис роду надали Nesbitt et al. (2010) і виявив спорідненість з попозавроідами. У своєму масштабному перегляді архозаврів, який включав великий кладистичний аналіз, Стерлінг Дж. Несбітт (2011) виявив, що Xilousuchus був попозавроїдом, який найбільше споріднений з Arizonasaurus. Xilousuchus є найстарішим архозавром наразі, хоча Ctenosauriscus і Vytshegdosuchus можуть бути навіть старшими менш ніж на один мільйон років. Оскільки Xilousuchus є таким архозавром, його ранній вік свідчить про те, що більшість основних груп архозаврів (орнітодірани, орнітозухіди, етозаври та паракрокодиломорфи) розвинулися в ранньому тріасі, незабаром після появи першого архозавра.

Xilousuchus, ймовірно, був досить великою твариною, коли був живий, можливо, від трьох до чотирьох метрів завдовжки. У нього була маленька голова, а на шиї та спині — вітрило. Ймовірно, він мав довгі і досить потужні ноги і був би активним мисливцем. Збереглися лише частково череп, шийні хребці та кілька інших фрагментів.

Кладограма:

Примітки 

Роди плазунів
Фауна тріасового періоду